Ch’ao-yang-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaoyang (häradshuvudort), Jilin, 
 Chaoyang (ort), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar